Die Grote oder Janskerk ist eine Kirche im Zentrum der niederländischen Stadt Schiedam.

Geschichte 
Die Janskerk hatte einen Vorgängerbau aus dem 13. Jahrhundert. 1335 wurde mit dem Bau einer dreischiffigen gotischen Hallenkirche begonnen. 1425 bestanden das Mittelschiff mit dem fünfseitigen Chorhaus, der rechteckig geschlossene Nordchor, der Turm und der Vorgängerbau des heutigen Südchores. Der Stadtbrand von 1428 zerstörte die Kirche teilweise. Am Wiederaufbau wurde die Kirche vergrößert. 1434 wurde die Lidwinakapelle zum Gedächtnis an die Heilige Lidwina von Schiedam errichtet.

Orgel 

Die große Orgel wurde 1975 von der Orgelbaufirma Flentrop in einem vorhandenen, alten Gehäuse von Hendrik Niehoff (vor 1553) erbaut. Das Instrument hat 39 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Trakturen sind mechanisch.

 Koppeln I/II, III/II, I/P, II/P

Weblinks 

 Website über die Kirche (niederländisch)

Einzelnachweise 

Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam